Zeschdorf bezeichnet:

 den Ort Zeschdorf im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 die Ortschaft Zeschdorf (Zörbig) des Ortsteils Quetzdölsdorf der Stadt Zörbig, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 der deutsche Name des Ortes Tešíkov, ehemals Landkreis Sternberg (Mähren) und heute Ortsteil der Gemeinde Šternberk, Tschechische Republik